Тюфя́к:
 Тюфяк — набитый соломой, мочалом, шерстью, большой мешок, обычно простёганный, для постели.
 Тюфяк — один из ранних типов огнестрельного оружия.
 Тюфяк (тюфяк бетонный, матрас бетонный) — бетонный сплошной фундамент.
 Тюфяк (фашиный тюфяк) — изделие для запруды на реке или защиты береговых откосов реки, очень хорошо защищают подошву от размыва.
 Тюфяк, в Сибири — стрельное орудие или приступный снаряд, пускающий по многу крупных стрел одним спуском.
 Тюфяк — увалень и лентяй, тяжёлый и ленивый человек, (в переносном смысле) — вялый, нерасторопный, безвольный человек.